Niemcy:
 Seligenthal – dzielnica Siegburga

Inne:
 Seligenthal

Zobacz też:
 Floh-Seligenthal
 Seligental
 Seligenthal Landshut